

Persone
 Georg Karl Berendt (1790-1850) – medico e paleontologo tedesco 
 Joachim-Ernst Berendt (1922-2000) – giornalista musicale tedesco
 John Berendt  (1939) – scrittore statunitense
 Nicolai Berendt (1829-1889) – pianista e compositore danese
 Richard von Berendt (1865-1953) – generale austriaco

Pagine correlate
 Behrendt